Jaka Adlešič, slovenski hokejist, * 28. november 1977, Ljubljana.

Adlešič je večino kariere preigral pri klubu HK Slavija, kjer je igral od sezone 2000 do svoje upokojitve leta 2006.

Pregled kariere

|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo C
| 95
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 95/96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 96
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 97
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 20
| 3
| 9
| 12
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 00/01
|
| 17
| 1
| 3
| 4
| -6
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 01/02
|
| 13
| 3
| 2
| 5
| -5
| 68
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 13
| 5
| 6
| 11
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 14
| 1
| 1
| 2
| +2
| 35
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 24
| 1
| 8
| 9
|
| 49
|
| 4
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 14
| 0
| 4
| 4
|
| 35
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 13
| 0
| 3
| 3
|
| 2
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 23
| 4
| 4
| 8
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 17
| 2
| 4
| 6
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 22
| 6
| 8
| 14
|
| 10
|
| 4
| 1
| 1
| 2
| -4
| 8
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 25
| 2
| 12
| 14
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |226
| bgcolor="#7FFF00" |28
| bgcolor="#7FFF00" |66
| bgcolor="#7FFF00" |94
| bgcolor="#7FFF00" |-9
| bgcolor="#7FFF00" |351
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |12
| bgcolor="#7FFF00" |2
| bgcolor="#7FFF00" |3
| bgcolor="#7FFF00" |5
| bgcolor="#7FFF00" |-4
| bgcolor="#7FFF00" |14
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Slovenski hokejski branilci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HK Slavija
Ljubljanski športniki